Yuba Pass
Yuba Pass steht für:

 Yuba Pass (Sierra County), einen Gebirgspass im Sierra County, Kalifornien, USA
 Yuba Pass (Nevada County), einen Gebirgspass im Nevada County, Kalifornien, USA